Le patronyme Fremault, Fremaul, Frémault, Fremau, , , Fremeau, Fremeaux, , Fremaut, Frémaut, Fremout, Frimaut, Frema, Fremat, Frémat, , , Frémal, Frémalle, Frémolle, Fremolle, Fromeau provient de l'anthroponyme germanique fram-wald (utile - chef), dont sont dérivés les prénoms Frumold, Fromoldus, Fromout, Vromaut.

Des variantes flamandes sont : Fremouw, Fermaut, Vermout.

Céline Fremault (1973-), femme politique belge.

 André Frémaux (1928-2006), joueur français de rugby à XV,
 Louis Frémaux (1921-2017), chef d'orchestre français,
 Thierry Frémaux (1960-), directeur de l’Institut Lumière de Lyon et le délégué général du Festival de Cannes.
Annie Fremaux-Crouzet, hispaniste française spécialiste du Moyen Âge.

 Jacques Frémeaux (1949-), professeur en histoire contemporaine,
 Philippe Frémeaux (1949-2020), économiste, journaliste, politologue,
 Frémeaux & Associés, compagnie discographique créée et dirigée par Patrick Frémeaux (1966- ) et Claude Colombini.

Dirk Frimout (1941-), astronaute belge ;
(5115) Frimout, astéroïde portant son nom.

Bernard Frimat (1940-), homme politique français.